Cardin peut désigner :

Patronyme 
 Ben Cardin (né en 1943), homme politique américain ;
 Lucien Cardin (1919-1988), homme politique fédéral du Québec ;
 Michel-André Cardin (1943-2013), comédien canadien, frère de Serge Cardin ;
 Pierre Cardin (1922-2020), couturier, mécène et homme d'affaires italien naturalisé français, qui a donné son nom à la marque
 Pierre Joseph Arthur Cardin (1879-1946), homme politique fédéral du Québec ;
 René Cardin (1896-1963), homme politique français ;
 Sara Cardin (née en 1987), karatéka italienne ;
 Serge Cardin (né en 1950), homme politique canadien, frère de Michel-André Cardin ;
 Thomas Cardin (né en 1995), traileur français.

Toponyme
le Colisée Cardin, aréna de Sorel-Tracy, au Québec ;
l'Espace Cardin, constitué notamment d'un théâtre et d'un cinéma, à Paris.

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme